Parafia Świętej Barbary w Swornychgaciach – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji pelplińskiej, w dekanacie Borzyszkowy.

Przypisy 

Religia w gminie wiejskiej Chojnice
Parafie diecezji pelplińskiej
Parafie pod wezwaniem św. Barbary
Swornegacie